

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Poradów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Poradów – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów